Брюс (, ) — ім'я та прізвище шотландського походження а також, топонім.

Персоналії 
 Брюс (ім'я)
 Брюс (прізвище)

Топонім

Брюс () — графство, розташоване у провінції Онтаріо (Канада).
 Джеймс Брюс () — найвищий виміряний водоспад на материку Північна Америка і дев'ятий за висотою у світі.
 Півострів Брюс () — півострів у провінції Онтаріо (Канада).
 «Півострів Брюс» (, ) — національний парк у канадській провінції Онтаріо

Брюс — місто, штат Міссісіпі
 Брюс — місто, штат Південна Дакота
 Брюс — селище, штат Вісконсин

Інше 
 2430 Брюс Гелін (2430 Bruce Helin) — астероїд головного поясу, відкритий 8 листопада 1977 року.
 «Брюс Всемогутній» () — комедія (2003) режисера Тома Шедьяка.
 Медаль Кетрін Брюс () — одна з найпрестижніших відзнак для астрономів і астрофізиків.
 «Мене звуть Брюс» () — комедійний фільм жахів.

Див. також 
 Креслення Брюса-Партінгтона